Ощепков — русская фамилия. Известные носители:

 Ощепков, Андрей Иванович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Ощепков, Василий Сергеевич (1892—1937) — родоначальник советского дзюдо, один из основателей борьбы самбо.
 Ощепков, Павел Кондратьевич (1908—1992) — советский учёный, основатель отечественной радиолокации и интроскопии.
 Ощепков, Пётр Платонович (1905—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ощепков, Степан Михайлович (1934—2012) — советский каноист, олимпийский чемпион 1964 года, чемпион мира.